Schelble ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hans Schelble (1877–1927), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Johann Nepomuk Schelble (1789–1837), deutscher Dirigent, Komponist, Sänger und Pädagoge